«Змеиная битва» () — фильм 2004 года, снятый режиссёром Дэвидом Флоресом. Является кроссовером фильмов  и .

Телепремьера в США состоялась 22 мая 2004 года на канале Sci-Fi Channel. На DVD фильм вышел 20 сентября 2004 года. Фильм получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков. В 2011 году фильм был номинирован на премию «Smithee Awards», вручаемую худшим фильмам года.

Сюжет 
В частном заповеднике появляется гигантский смертоносный питон. Для его ликвидации ФБР пускает в ход секретное оружие — генетически измененного удава колоссальных размеров, в надежде на то, что их монстр выследит и убьёт другого.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы о монстрах
Фильмы ужасов США
Фильмы-кроссоверы
Фильмы телеканала Syfy
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов 2004 года
Фильмы о змеях